La següent és una llista de les aproximadament 1.054 bombes nuclears que els Estats Units detonaren entre el 1945 i el 1992.

Referències